Кру́глый год — фразеологический оборот, означающий постоянно, регулярно, «весь год одно и то же», непрерывно в течение года, целый год по кругу:

В культуре 
 «Круглый год» — литературный журнал, издававшийся Чарльзом Диккенсом с 1859 по 1895 год.
 «Круглый год» — цикл очерков Михаила Салтыкова-Щедрина (1879-1880).
 «Круглый год» — анимационный мини-сериал по рассказам Юрия Коваля (2008-2010).
 «Круглый год» — цикл маленьких стихотворений Маршака (1945 год).
 «Круглый год» — ежегодная книга-календарь для детей (СССР). Выходил с 1946 по 1985 год.

См. также 
 Год
 Круглый
 Круглый дом